334 se poate referi la:

334 AD
334 î.Hr.
334, număr
334, roman de Thomas M. Disch